Wodochod (altrus. ) ist eine russische Reederei mit Sitz in Moskau und Niederlassung in Sankt Petersburg. Die Vodohod-Schiffe werden auf den Kreuzfahrt-Strecken Sankt Petersburg – Moskau, Astrachan – Moskau und Nischni Nowgorod – Moskau eingesetzt.

Das Unternehmen 
Das 2004 gegründete Unternehmen Wodochod ist in Russland Marktführer unter den Flusskreuzfahrtanbietern und der größte Betreiber von Flusskreuzfahrtschiffen. Die Flotte besteht aus 20 komfortablen 4-Decks-Flusskreuzfahrtschiffen. Im Oktober 2011 gab die UCL Holding bekannt, dass Vodohod, Vodohod-Sankt Petersburg und Volga-Flot-Tur unter der einheitlichen Handelsmarke «ВодоходЪ» vereinigt werden. Somit wird die neue Firma die Hälfte der Flusskreuzfahrtschiffe Russlands betreiben.

Vodohod ist einer der Gründer der ATOP (Assoziation der Touristik-Operateure Russlands) und Mitglied der Moskauer Assoziation der Touristik-Agenturen (Reisebüros) MATA.

Flotte 
Die Vodohod-Schiffe fahren unter russischer Flagge und ihre Heimathäfen sind Nischni Nowgorod und Sankt Petersburg.

Valerian-Kuybyshev-Klasse

Vladimir-Ilyich-Klasse

Dmitriy-Furmanov-Klasse

Anton-Chekhov-Klasse

Maksim-Gorkiy-Klasse

Sonstige Wasserfahrzeuge 
 Vodokhod
 Voshod-24
 Debarkader-109
 Debarkader-676
 Inturist-1
 Moskva-13
 Moskva-59
 Moskva-72
 Moskva-143
 Moskva-198
 Moskovskiy-15
 Neva-2
 Neva-4
 OM-454
 Otdykh-1
 Plotovod-678
 PP-1
 PP-8
 PP-11
 PP-813
 PP-817

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Vodohod-Homepage (englisch)
 
 Список судов ВодоходЪ – Liste der Vodohod-Schiffe (russisch)

Siehe auch 
 Liste von Flusskreuzfahrtschiffen

Kreuzfahrtunternehmen
Unternehmen (Moskau)
Organisation (Binnenschifffahrt)
Gegründet 2004